Кубок обладателей Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка ( Джей Ригукаппу/ Копа Судамерикана Одзя Кэттэи-сэн, ) — футбольный турнир, разыгрываемый с 2008 года между обладателями Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка.

История 
Межконтинентальный турнир был основан в начале 2008 года Японской футбольной ассоциацией и КОНМЕБОЛ. Турнир проводится ежегодно в Японии. До 2018 года включительно назывался чемпионат банка Суруга или Кубок банка Суруга ( Суруга Гинко Тянпионсиппу, ) — по титульному спонсору — японскому банку «Суруга». Однако после выявления в конце 2018 года мошеннических схем, в результате которых было выдано кредитов на покупку жилья на сумму в 1 триллион иен (9,1 млрд долларов США), банк не смог больше спонсировать соревнование.

Финалы

Статистика

По клубам

По странам

По конфедерациям

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте КОНМЕБОЛ
 Раздел на сайте ЯФА
 RSSSF

Клубные турниры КОНМЕБОЛ